Mistrzostwa Azji w Piłce Ręcznej Kobiet 2017 – szesnaste mistrzostwa Azji w piłce ręcznej kobiet, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw kontynentu organizowany przez AHF mający na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w Azji. Odbył się w dniach 13–22 marca 2017 roku w Suwon. Tytułu zdobytego w 2015 roku broniła reprezentacja Korei Południowej. Mistrzostwa były jednocześnie eliminacjami do MŚ 2017.

W zawodach wystąpić miało dziewięć zespołów podzielonych na dwie grupy, a ich losowanie odbyło się 11 stycznia 2017 roku, ostatecznie jednak po wycofaniu się Malediwów mistrzostwa zostały rozegrane w ośmiozespołowej obsadzie. W zawodach triumfowały po raz trzynasty Koreanki, które wraz z Japonkami i Chinkami awansowały do mistrzostw świata.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Azjatycka Federacja Piłki Ręcznej 

Mistrzostwa Azji w piłce ręcznej
2017 w piłce ręcznej
2017 w Korei Południowej
Piłka ręczna w Korei Południowej
Zawody sportowe w Suwon